Greene Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greene Street Historic District (Augusta, Georgia), NRHP-ID 80001227
 Greene Street Historic District (Cumberland, Maryland), NRHP-ID 05001482